Lux æterna, signifiant en latin lumière éternelle, est le titre de plusieurs compositions musicales, à l'origine grégorienne. La typographie varie selon les auteurs, présence ou absence de la ligature et de la capitale.

Musique

Œuvres
Repris par de nombreux compositeurs, le texte et/ou la musique annoncés ici par leur incipit désignent en premier lieu :
 les premiers mots du texte de l'antienne de communion dans une messe de Requiem. Comme, parmi de très nombreux autres exemples : 
 le Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 le Requiem de Giuseppe Verdi ;
 Etc...
Ou encore :
 le Requiem (opus 9) de Maurice Duruflé, 1947 ;
 le Requiem de Jean Richafort (v. 1480-v. 1547) ;

 Lux Æterna, un cantique de Nadia Boulanger ;
 Lux æterna, un chœur à seize voix différentes de György Ligeti, écrit en 1966 et repris en 1968 dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace ;
 Lux Æterna, pièce musicale contemporaine pour flûte à bec composée par Markus Zahnhausen entre 1992 et 1994 ;
 Lux Æterna, pièce musicale contemporaine pour piano puis adaptée pour chœur et orgue, de Stéphane Delplace, 2015 ;
Lux Aeterna, musique du film Requiem for a Dream composée par Clint Mansell et jouée par le Kronos Quartet en 2000 ;
Lux Æterna, musique chantée en latin dans l'album Calling all Dawns de Christopher Tin, sorti en 2009 ;
 Lux Æterna, single extrait de l'album de 2023 72 Seasons de Metallica.

Groupes de musique
 Un groupe de metal progressif français, auteur de l'album Echoes From Silence sorti en 2013.
 Lux Æterna, ensemble vocal français de musique sacrée créé en 2014.

Albums
 Lux aeterna, un album de William Sheller, sorti en 1972 ;
 Lux Æterna, un album de Dave Fitzgerald, sorti en 1997 ;
 Lux Æterna, un album de Morten Lauridsen, RCM, sorti en 1998 ;
 Lux Æterna, un album de Terje Rypdal, sorti en 2003 ;

Cinéma
 Lux Æterna, un moyen-métrage de Gaspar Noé présenté au festival de Cannes 2019 et sorti en salles en septembre 2020.